Quei due  – film del 1935 diretto da Gennaro Righelli
Quei due (Staircase) – film del 1969 diretto da Stanley Donen
Quei due (Circle of Two) – film del 1981 diretto da Jules Dassin